Vitalianus (Byzantijns generaal) (overleden 520), Byzantijnse generaal die in opstand kwam tegen Anastasius
 paus Vitalianus (overleden 672), paus (657-672)